Sinani est un nom de famille notamment porté par :

Patronymes 
 Danel Sinani (né en 1997), footballeur luxembourgeois ;
  (né en 1982), footballeur suisse ;
  (1964–2001), nationaliste albanais ;
 Vioresin Sinani (né en 1977), footballeur albanais.

Toponyme 
 Sinani, une commune rurale du Burkina Faso

Notes et références 

Homonymie de patronyme albanais